New Holland kan syfta på:
New Holland Agriculture – företag som tillverkar jordbruksmaskiner, ingår i CNH Global (Case-New Holland)
New Holland 8060-serie – en traktorserie
New Holland Construction – ett ursprungligen amerikanskt numera italienskt verkstadsindustriföretag

Geografi 
New Holland – ett historiskt namn för kontinenten Australien, se Nya Holland
New Holland – en tidigare nederländsk besittning i Sydamerika, se Nederländska Brasilien

Storbritannien 
New Holland, North Lincolnshire – en ort i grevskapet North Lincolnshire, England

USA 
New Holland, Georgia – en ort
New Holland, Illinois – en by i Logan County, Illinois
New Holland, Ohio – en by i Fayette County, och Pickaway County i Ohio
New Holland, Pennsylvania – en kommun